Tuczna peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Tuczna, village du powiat de Biała Podlaska
 Tuczna, gmina rurale du powiat de Biała Podlaska, dont le village précédent est le chef-lieu